Aardrijkskunde
Canada
Chester, plaats in de provincie Nova Scotia

Verenigd Koninkrijk
Bisdom Chester, Engels bisdom van de Anglicaanse Kerk
Chester, hoofdstad van het Engelse graafschap Cheshire
Cheshire West and Chester, unitary authority in Engeland
City of Chester, district in het Engelse graafschap Cheshire
Station Chester, spoorwegstation in de stad Chester

Verenigde Staten
Chester (Arkansas), plaats in de staat Arkansas
Chester (Californië), plaats in de staat Californië
Chester (Connecticut), plaats in de staat Connecticut
Chester (Georgia), plaats in de staat Georgia
Chester (Illinois), plaats in de staat Illinois
Chester (Iowa), plaats in de staat  Iowa
Chester (Maryland), plaats in de staat Maryland
Chester (Massachusetts), plaats in de staat Massachusetts
Chester (Montana), plaats in de staat Montana
Chester (Nebraska), plaats in de staat Nebraska
Chester (New Hampshire), plaats in de staat New Hampshire
Chester (New Jersey), plaats in de staat New Jersey
Chester (stad, New York), plaats in de staat New York
Chester (dorp, New York), plaats in de staat New York
Chester (Pennsylvania), plaats in de staat Pennsylvania
Chester (South Carolina), plaats in de staat South Carolina
Chester (Texas), plaats in de staat Texas
Chester (Vermont), plaats in de staat Vermont
Chester (Virginia), plaats in de staat Virginia
Chester (West Virginia), plaats in de staat West Virginia
Chester Heights, plaats in de staat Pennsylvania
Chester Hill, plaats in de staat Pennsylvania
Chester Springs, plaats in de staat Pennsylvania
Chester Township, plaats in de staat Pennsylvania
Olde West Chester, plaats in de staat Ohio
Port Chester, plaats in de staat New York

Literatuur
Chester-cyclus, cyclus van 25 uit de middeleeuwen daterende Engelse mysteriespelen

Personen met de achternaam Chester
Alfons van Chester, Engels prins
Deborah Chester, Amerikaans schrijfster
James Chester, Welsh voetballer
Robert van Chester, Engels arabist
Vanessa Lee Chester, Amerikaans actrice

Sport
Chester FC, Britse voetbalclub
Chester City FC, voormalige Britse voetbalclub

Titel
Graaf van Chester, een andere titel van de Prins van Wales

Voornaam
Chester, een jongensnaam

Zie ook 
 Chester County (doorverwijspagina)
 Chester-le-Street (doorverwijspagina)
 West Chester (doorverwijspagina)